Раичевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раичевич, Владимир (род. 1949) — сербский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер.
 Раичевич, Мирко (род. 1982) — черногорский футболист, полузащитник.